Ženská dvouhra Adelaide International II 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Jedenáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně pěti šťastných poražených. Obhájkyní titulu z předchozího ročníku byla světová pětka Aryna Sabalenková, která do turnaje nezasáhla. Druhý ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhrála Američanka Madison Keysová, která se odhlásila kvůli účasti v sydneyském finále United Cupu.

Poprvé od stanfordského Bank of the West Classic 2017 postoupily do čtvrtfinále turnaje WTA pouze nasazené hráčky. 

Vítězkou se stala osmá nasazená Švýcarka Belinda Bencicová, jež ve finále hladce zdolala turnajovou pětku Darju Kasatkinovou za 67 minut po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour a první na jižní polokouli. Poměr vzájemných zápasů Bencicová vyrovnala na 3–3, když všechny výhry mezi oběma proběhly bez ztráty setu. Bodový zisk Švýcarku poprvé od 28. září 2020 posunul do elitní světové desítky, kterou uzavírala.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International II 2023